MacSharry ist der Familienname folgender Personen:

 Marc MacSharry (* 1973), irischer Politiker
 Ray MacSharry (* 1938), irischer Politiker